Анатолий Тихонович Сыс (, Горошков, Речицкий район, Гомельская область — , Минск) — белорусский поэт.

Биография 
Окончил историко-философский факультет Гомельского государственного университета (1982). После службы в Советской армии, работал в Ветковской районной газете, где стал специалистом на Белорусском телевидении. Дебютировал несколькими стихами в журнале «Маладосць» (1986). В 1987 году Сыс вместе с Адамом Глобусом основал литературное объединение молодых писателей «Здешние» («Тутэйшыя»). Умер Сыс от сердечного приступа на своей минской квартире. Похоронен в родном селе — Горошкове.

Литература

Ссылки 
 Цитаты Анатолия Сыса
 Безлепкина, А. Пентхаўз для Сыса // ARCHE Пачатак. № 4, 2005.

Выпускники Гомельского государственного университета